Magdalena Kozielska (ur. 22 maja 1991 w Nowym Targu) – polska biegaczka narciarska, biegaczka górska Skyrunning, zawodniczka klubu UKS Regle Kościelisko. Sportowa Miss Podhala 2012, 5 zawodniczka pucharu świata dolomites 2014.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Magdalena Kozielska pojawiła się 30 grudnia 2007 w Zakopanem podczas zawodów Slavic Cup w sprincie stylem dowolnym, zajmując 36. miejsce. W Pucharze Świata zadebiutowała w Szklarskiej Porębie na dystansie 10 km stylem klasycznym, gdzie zajęła 58. miejsce, nie zdobywając pucharowych punktów. W 2014 w Pucharze Świata poprawiła lokatę na 35. miejsce na dystansie 10 km stylem klasycznym. Medalistka mistrzostw Polski. Wielokrotna medalistka na arenie międzynarodowej Slavic Cup. Srebrna medalistka Mistrzostw Polski Skyrunning 2014.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2014/2015

Slavic Cup

Miejsca w poszczególnych konkursach Slavic Cup

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Polscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1991
Ludzie urodzeni w Nowym Targu